The Boys in the Band (toneelstuk), een toneelstuk van Mart Crowley
The Boys in the Band (1970), een toneelstukverfilming uit 1970
The Boys in the Band (2020), een toneelstukverfilming uit 2020